Cette liste indique diverses personnes ayant le nom de famille Trutat :

 Antoine Trutat (1781-1849), homme politique français  
 Félix Trutat (1824-1848), peintre réaliste de l'École de Dijon
 Eugène Trutat (1840-1910), cousin du précédent, photographe, géologue, naturaliste et directeur du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse
 Alain Trutat (1922-2006), réalisateur et homme de radio

Homonymie de patronyme
Patronyme français